Место рождения Республика Дагестан, Город Дербент.

Год рождение 31.07.2001

Семейное положение холост

Спортсмен вид спорта Мма и греплинг занимается  с 2010 года

Его Достижение 4-х кратный Чемпион Дагестан по мма 2010г, 2012г, 2013г, 2018г в разных городах Республики Дагестана.

Чемпион Дагестана по греплингу 2016г в городе Избербаш , Республика Дагестан.

Чемпион России по мма 2017г в городе Москва.

Чемпион России по греплингу 2017г в городе Москва

Чемпион СНГ по боевому самбо 2015г в городе Липецк

Профисональном карьере РЕКОРД 2-0-0

Бойцы смешанных единоборств России